Paulo Costa – calciatore portoghese
 Paulo Edson Nascimento Costa – calciatore brasiliano
 Paulo da Costa – scrittore portoghese
 Paulo Costa – lottatore di arti marziali miste brasiliano